Michael Agazzi (Ponte San Pietro, 3 de julho de 1984) é um futebolista italiano que atua como goleiro. Atualmente, joga pelo Cesena.

Ligações externas 
Perfil em Ogol
Perfil em TuttoCalciatori
Perfil em Soccerway

Nascidos em 1984
Futebolistas da Itália
Goleiros da Itália
Futebolistas da Atalanta Bergamasca Calcio
Futebolistas da Triestina Calcio
Futebolistas da Unione Sportiva Sassuolo Calcio
Futebolistas da Unione Sportiva Foggia
Futebolistas do Cagliari Calcio
Futebolistas da Associazione Calcio ChievoVerona
Futebolistas da Associazione Calcio Milan
Futebolistas do Middlesbrough F.C.
Futebolistas da Associazione Calcio Cesena